Cabreira steht für:

 Cabreira (Almeida), eine Gemeinde in Almeida (Portugal)
 La Cabreira, eine Oper von Gabriel Dupont
 Río Cabreira, ein Fluss im spanischen Asturien und Galicien
 Serra da Cabreira, ein Gebirge in Portugal

Cabreira  ist der Familienname folgender Personen:

 Frederico Leão Cabreira (1800–1880), portugiesischer General, Kolonialverwalter und Visconte von Faro
 João Cabreira (* 1982), portugiesischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Cabrera